Tomorrow’s Harvest — четвёртый студийный альбом шотландского электронного дуэта Boards of Canada. Он был выпущен Warp Records 5 июня 2013 года в Японии, 10 июня 2013 года в Европе и 11 июня 2013 года в США. Альбом состоит из 17 песен, написанных Майком Сандисоном и Маркусом Эойном.

Список композиций 
 Gemini (2:57)
 Reach For The Dead (4:47)
 White Cyclosa (3:13)
 Jacquard Causeway (6:35)
 Telepath (1:32)
 Cold Earth (3:42)
 Transmisiones Ferox (2:18)
 Sick Times (4:16)
 Collapse (2:49)
 Palace Posy (4:05)
 Split Your Infinities (4:28)
 Uritual (1:59)
 Nothing Is Real (3:52)
 Sundown (2:16)
 New Seeds (5:39)
 Come To Dust (4:07)
 Semena Mertvykh (3:32)

Примечания 

Альбомы Boards of Canada
Альбомы Warp Records